

Аберра́ция — заблуждение; отклонение от нормы; ошибки, нарушения, погрешности ( «заблуждение, уклонение, удаление, отвлечение» ←  «удаляться, отклоняться» ←  «от» +  «блуждать, заблуждаться; ошибаться; колебаться»).

Оптика
 Аберрации оптических систем
Сферическая аберрация
Хроматическая аберрация
 Аберрация входного зрачка — дефект изображения, создаваемого оптической системой, связанный с изменением положения входного зрачка.
 Аберрация оптической системы — ошибка или погрешность изображения в оптической системе
 Аберрации электронных линз
 Голографическая аберрация — искажение изображения голограммы и снижение его качества из-за несовпадения фронтов записывающего опорного и восстанавливающего света.

Аберрация света (в астрономии)

Биология
 Аберрации хромосом
 Аберрация (биология)
 Аберрация (энтомология)

Психология
 Аберрация — отклонение от условной нормы психической деятельности личности.

Социология
Аберрация ретроспективная